Siegesplatz steht für:
 Siegesplatz in Bozen, Standort des Siegesdenkmal (Bozen)
 Siegesplatz (Kaliningrad)
 Siegesplatz (Kiew)
 Siegesplatz (Minsk)
 Siegesplatz (Wien) in Wien-Donaustadt

Siehe auch:
 Piața Victoriei
 Place de la Victoire